Soriano peut être :

Toponyme 

 Soriano, un département d'Uruguay ;
 Soriano Calabro, commune italienne de la province de Vibo Valentia ; 
 Soriano nel Cimino, commune italienne de la province de Viterbe ;
 Palma Soriano, municipalité de la province de Santiago de Cuba.

Patronyme 

 Alberto Soriano, botaniste argentin ;
 Alberto Guzmán Soriano (1923-1989), homme politique bolivien ;
 Alfonso Soriano, joueur dominicain de baseball ;
 Antonio Soriano (1913-2005), éditeur et républicain espagnol ;
 Alzira Soriano (1897-1963), femme politique brésilienne ;
 Denise Soriano-Boucherit, violoniste française, sœur de Marc Soriano ;
 Elisa Soriano Fisher (1891-1964), ophtalmologue espagnole ;
 Ferran Soriano, chef d'entreprise espagnol ;
 Francesco Soriano, compositeur italien de la Renaissance ;
 Gonzalo Soriano (1913–1972), pianiste espagnol ;
 Joaquín Soriano (* 1941), pianiste espagnol ;
 Jonathan Soriano, footballeur espagnol ;
 José Segú Soriano, coureur cycliste professionnel espagnol ;
 José Soriano (1917-2011), footballeur (gardien de but) péruvien ;
 Juan Soriano, peintre et sculpteur mexicain ;
 Marc Soriano, philosophe français, frère de Denise Soriano-Boucherit ;
 Maricel Soriano, actrice philippine ;
 Osvaldo Soriano, écrivain et journaliste argentin ;
 Sébastien Soriano, haut fonctionnaire français ;
 Raphaël Soriano Katoto Katebe, homme d’affaires congolais (RDC) ;
 Rodrigo Soriano, écrivain et homme politique espagnol.

Divers 
La Bataille de Soriano eut lieu en 1497 près de Soriano nel Cimino

Voir aussi 
 Surian

Patronyme hispanique